Алакинце или Алакинци може да се отнася за:

 Алакинци, село в община Свети Никола, Северна Македония;
 Алакинце, село в община Сурдулица, Сърбия.